Râul Chișag se poate referi la:

 Chișag - afluent al râului Cormoș
 Chișag - afluent al râului Gârcin

Vezi și 
 Chiș (nume de familie)
 Chișu (nume de familie)

Toponime românești